Ганседо:
 Ганседо (Аргентина) — населённый пункт в Аргентине
 Ганседо (метеорит) — третий по величине метеорит в мире, упавший в Аргентине в 2016 году
 Ганседо, Леонель Фернандо — аргентинский футболист, тренер